Tenzer ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Tenzer (* 1968), deutsche Autorin und Wissenschaftsjournalistin
 Gerd Tenzer (* 1943), deutscher Manager und Verbandsfunktionär
 Herbert Tenzer (1905–1993), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Tänzer
 Tänzler